Der Pflanzenname Wasserfenchel bezeichnet:
die Gattung Oenanthe und viele der Arten innerhalb dieser Gattung aus der Familie der Doldenblütler (Apiaceae); siehe Wasserfenchel (Gattung)
ein selten verwendeter Trivialname der Art Stratiotes aloides, die meist Krebsschere genannt wird.